Helicostilbe är ett släkte av svampar. Helicostilbe ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicostilbe